Straßen- und Kleinbahn Pforzheim wird genannt:
 die Straßenbahn Pforzheim
 die Pforzheimer Kleinbahn